Comitatul Owen sau Owen County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Owen County, Indiana
 Owen County, Kentucky